Tanzania se subdivide administrativamente en 31 regiones, o "mkoa":

Véase también 
 Valiatos de Tanzania

Referencias 

Organización territorial de Tanzania